

Geografia 
 Canada
 Prince George – città della Columbia Britannica, Canada
 Stati Uniti d'America
 Prince George – CDP della contea di Prince George, Virginia
 Contea di Prince George – contea della Virginia
 Contea di Prince George – contea del Maryland

Altro 
 Prince George Circuit – circuito automobilistico del Sudafrica

Pagine correlate
 Principe George